Het WTA-tennistoernooi van Melbourne (officieel Melbourne Summer Set) van 2022 vond plaats van dinsdag 4 tot en met zondag 9 januari 2022 in de Australische stad Melbourne. Dit was de tweede uit een setje van twee gelijktijdige edities van het toernooi, geïmpro­viseerd in verband met de coronapandemie. Er werd gespeeld op de hardcourt­banen van Melbourne Park.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, de Amerikaanse Jessica Pegula, strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Amanda Anisimova uit de Verenigde Staten won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Wit-Russische kwalificante Aljaksandra Sasnovitsj in drie sets. Het was Anisimova's tweede WTA-titel, de eerste sinds bijna drie jaar. Zij won US$ 31.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck alsook Greet Minnen verloren beiden hun openingspartij. Hun land­genote Elise Mertens, als tweede geplaatst, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een dijbeenblessure.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Samantha Stosur en Zhang Shuai, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Tereza Martincová en Mayar Sherif.

Het als tweede geplaatste duo Bernarda Pera en Kateřina Siniaková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Tereza Martincová en Mayar Sherif in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Tsjechische Siniaková had daar­naast vijftien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Amerikaanse Pera geen.

De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove speelde samen met Arina Rodionova uit Australië – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Melbourne 2022 - 2
Melbourne - 2